Kuban može značiti:

 Kuban (regija), regija u Rusiji, na obali Crnog mora
 Kuban (rijeka), rijeka koja protječe kroz Kuban
 FK Kuban Krasnodar, nogometni klub iz grada Krasnodara